B & M – catena di negozi del Regno Unito
 Bolliger & Mabillard – azienda svizzera costruttrice di montagne russe
 Brick and mortar

Altri progetti